Oakland kan verwijzen naar:

Plaatsen in de Verenigde staten:
 Oakland (Alabama)
 Oakland (Californië)
 Oakland (Florida)
 Oakland (Illinois)
 Oakland (Iowa)
 Oakland (Kentucky)
 Oakland (Maine)
 Oakland (Maryland)
 Oakland (Michigan)
 Oakland (Mississippi)
 Oakland (Missouri)
 Oakland (Nebraska)
 Oakland (New Jersey)
 Oakland (Oklahoma)
 Oakland (Oregon)
 In Pennsylvania:
 Oakland (Lawrence County, Pennsylvania)
 Oakland (Susquehanna County, Pennsylvania)
 Oakland (Rhode Island) 
 Oakland (South Carolina)
 Oakland (Tennessee) 
 In Wisconsin:
 Oakland (Burnett County, Wisconsin)
 Oakland (Douglas County, Wisconsin)
 Oakland (Jefferson County, Wisconin)
 Oakland County
 Oakland Township (Minnesota)
 Oakland Township (Pennsylvania)

Buurten/wijken:
 Oakland (Pittsburgh), een wijk in Pittsburgh
 Oakland (Chicago), een wijk in Chicago

Plaatsen in Canada:
 Oakland (British Columbia)
 Oakland (Brant County, Ontario)
 Oakland (Essex County, Ontario)
 Oakland (Manitoba)
 Oakland (Nova Scotia)

Andere verwijzing die weleens afgekort worden of in het verlengde liggen van de genoemde plaatsen:
 Oakland (automerk), Automerk uit Amerika
 Oakland Park, Park in Florida)
 Oakland City (MARTA station), treinstation in Altlanta Georgia
 Oakland University, Universiteit in Rochester, Michigan
 Oakland Cemetery (Atlanta), begraafplaats in Atlanta
 Oakland Cemetery (Yonkers) begraafplaats in Yonkers, New York

In Nederland:
 Oakland (Assen)

Verwante plaatsnaam qua klank is: Auckland.